Gamo bezeichnet
 Río Gamo, einen Nebenfluss des Río Almar in den spanischen Provinzen Ávila und Salamanca, siehe Gamo (Fluss)
 Gamo oder Gemu, eine Sprache in Äthiopien, siehe Gamo (Sprache)
 GAMO, die Abkürzung für Gemeinsame Afrikanisch-Madagassische Organisation, siehe Afro-Madegassische Union
 Gamo (Automarke), eine ehemalige brasilianische Automarke
 Gamo Outdoor, ein spanischer Hersteller von Luftdruckwaffen

Gamō ist der Familienname folgender Personen:
 Gamō Kumpei (1768–1813), Schriftsteller und Historiker

GAMO